Bury (Canadà), Quebec
 Anglaterra:
 Bury (Cambridgeshire)
 Bury (Gran Manchester)
 Municipi metropolità de Bury
 Bury (Somerset)
 Bury (West Sussex)
 Bury St Edmunds, Suffolk
 França:
 Bury (Mosel·la)
 Bury (Oise)